Hornschuh ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Hornschuh (1925–2001), deutscher Architekt
 Marc Hornschuh (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Matthias Hornschuh (* 1968), deutscher Filmkomponist
 Ronny Hornschuh (* 1975), früherer deutscher Skispringer

Siehe auch:
 Hornschuch